L'Happy hour est une période d'une ou plusieurs heures au cours de laquelle un débit de boisson propose les boissons, en particulier alcoolisées, à des tarifs plus avantageux que d'ordinaire. Le nom peut aussi désigner plusieurs autres choses.

Télévision 

 , jeu télévisé français diffusé sur canal+ présenté par Thierry Ardisson ;
 Happy Hour,  épisode de la  saison de la série  ;
 , sitcom américaine diffusée du  au  sur .

Cinéma 
 Happy Hour, film de Ryūsuke Hamaguchi, sorti en 2015.

Musique

Chanson 

 , chanson de Cheryl Cole présente sur l'album 3 Words sorti le  ;
 , chanson des Housemartins présente sur l'album London 0 Hull 4 sorti en .

Album 

 , compilation de The Offspring sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1988 ;
 , album de N-Trance sorti le  ;
 , album de Shonen Knife sorti le  ;
 , album de  sorti en 1985 ;
 , album de Tommy Emmanuel et Jim Nichols sorti le  ;
 , album de  sorti en 1974 ;
 , album d'Uncle Kracker sorti le  ;
 , album de Youth Brigade sorti le .

Voir aussi